Guzy kan verwijzen naar
 Guzy (Ermland-Mazurië)
 Guzy (Podlachië)
 Guzy (Pommeren)